Die Liste der Bodendenkmale in Schorfheide enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Schorfheide und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2017.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Schorfheide aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Schorfheide
Schorfheide